Bouteiller ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Bouteiller (1787–1860), französischer Komponist
 Michael Bouteiller (* 1943), von 1988 bis 2000 Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Pierre Bouteiller (* 1655 - † 1717), französischer Barock-Komponist

Siehe auch:
 Boutellier
 Bouthillier
 Bottelier